Александр Харитонович Кузнецов (1838 — ) — русский врач, ; заслуженный профессор Харьковского университета.

Биография 

Происходил из купеческого сословия. В 1855 году окончил Харьковскую гимназию, а в 1860 году — медицинский факультет Императорского Харьковского университета, в службу вступил в 21 апреля 1862 года; служил врачом семинарии, духовного училища, епархиального женского училища.

В 1868 году защитил докторскую диссертацию «Материалы для истории развития кожи» (Харьков, 1868). С 1876 по 1882 годы работал в госпитальной терапевтической клинике Харьковского университета, был экстраординарным профессором кафедры специальной патологии и терапии. С 1888 года — ординарный профессор.

Вместе с профессорами В. Ф. Грубе и В. Г. Лашкевичем готовил VI съезд врачей в Харькове. В 1893 году выступил на Пироговском съезде с докладом «О способах резекции печени». В 1896 году участвовал в съезде сифилидологов в Санкт-Петербурге. В 1898 году участвовал в работе Всероссийского бальнеологического съезда и XIII международного съезда в Париже. Принимал активное участие в работе Харьковского медицинского общества, в течение 15 лет руководил им. Во времени революционных событий 1905 года Харьковское медицинское общество разделилось на левое и правое крыло, что стало причиной кризиса, по которой Кузнецов подал в отставку с поста председателя, продолжая работать в нём.

После выхода в отставку в университете занимал должность врача-директора Славянских минеральных вод.

Ещё при жизни завещал свою библиотеку в две тысячи томов Харьковском медицинском обществу.

Действительный статский советник с 1896 года. Награждён орденами Св. Анны 2-й ст. (1879), Св. Владимира 3-й ст. (1891) и Св. Станислава 1-й ст. (1899); также имел бухарский орден Золотой Звезды 1-й ст. (1886).

Многочисленные статьи Кузнецова были помещены в «Современной медицине», «Военно-медицинском журнале», журнале Харьковского медицинского общества.

Похоронен в Харькове на Усекновенском кладбище.

Источники 
 
 Кузнецов Александр Харитонович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е cентября 1909 года.
 Перцева Ж. Н. Роль медичної професури Харківського університету у створенні та діяльності Харківського медичного товариства 
Вчені Харківського державного медичного університету / за ред. А. Я. Циганенка. — Х.: ВАТ Видавництво «Харків», 2002. — 470 с.: ил. Мала Л.Т. Кузнецов Олександр Харитонович— С.56-57. ISBN 966-7100-35.9

Примечания 

Выпускники Первой Харьковской гимназии
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Заслуженные профессора Императорского Харьковского университета
Похороненные в Харькове
Действительные статские советники